Соревнования по санному спорту в женском одиночном разряде на зимних Олимпийских играх 1968 года прошли с 11 по 13 февраля на санно-бобслейной трассе в коммуне Виллар-де-Ланс. В состязаниях приняли участие 26 спортсменок из 10 стран. Победительница должна была определяться на основании четырёх заездов, но из-за неудовлетворительных погодных условий старты несколько раз переносились, и в итоге последний четвёртый заезд был отменён.

Индивидуальная женская программа завершилась громким скандалом — лидировавшие после трёх заездов представительницы ГДР Ортрун Эндерлайн и Анна-Мария Мюллер были дисквалифицированы за подогрев полозьев своих саней. На прошлой Олимпиаде подогрев не запрещался, и практически все спортсмены использовали этот приём для повышения скорости на трассе, однако на сей раз Международная федерация санного спорта запретила подобную практику — перед каждым стартом делегат федерации ощупывал полозья руками. Несмотря на проверку, после двух заездов пошли разговоры о нарушениях со стороны восточногерманских спортсменок, и во время третьего заезда температуру лично проконтролировал президент федерации Луцьян Свидерский. Информация о подогреве подтвердилась, и занимавшие первое, второе и четвёртое места немки получили дисквалификацию. Поскольку четвёртый заезд в конечном счёте не состоялся, победительницей объявили шедшую третьей саночницу из Италии Эрику Лехнер. За ней расположились представительницы Западной Германии Криста Шмук и Ангелика Дюнхаупт.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Luge at the 1968 Grenoble Winter Games: Women's Singles   — результаты соревнований на сайте Sports-Reference.com

Санный спорт на зимних Олимпийских играх 1968